Bouillon pode referir-se a:
Bouillon - designação em francês de Bulhão (Bélgica)
Bouillon (Pirenéus Atlânticos), comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos;
 Le Bouillon - comuna francesa do departamento de Orne.

Desambiguações de topônimos